

Persone
 Andreas Feininger, propr. Andreas Bernhard Lyonel Feininger (1906-1999) – fotografo statunitense francese di nascita
 Karl Feininger (1844-1922) – musicista tedesco
 Laurence Feininger (1909-1976) – musicologo e presbitero tedesco
 Lyonel Feininger, propr. Lyonel Charles Feininger (1871-1956) – pittore statunitense di origine tedesca
 Theodore Lux Feininger (1910-2011) – fotografo tedesco

Altro
 6653 Feininger – asteroide della fascia principale
 Lyonel-Feininger-Galerie – museo di Quedlinburg, Germania
 Zio Feininger – corso post-diploma di fumetto e arti grafiche fondato nel 1983 dal gruppo di autori Valvoline Motor Comics